Панетта () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Панетта, Леон (род. 1938) — американский политик, юрист, профессор, экс-министр обороны США, экс-директор ЦРУ.
 Панетта, Франческо (род. 1963) — итальянский легкоатлет, который специализировался в беге на 3000 метров с препятствиями.